O Oduduwa Templo dos Orixás é um templo de religião iorubá (Exim Orixá Ibilê) e de culto de Ifá localizado em Mongaguá/SP. . Em se tratando de números de iniciados, o templo Oduduwa consta com mais de 3.000 iniciações no culto a Orumilá e mais de 850 iniciações no culto a Iami Oxorongá, sendo, então, o maior templo de culto a Ifá e culto a Iami Oxorongá do mundo.  

Com sede em Abeocutá (na Nigéria), Eslovênia, Espanha, Sérvia e em diversos estados do Brasil, o Oduduwa Templo dos Orixás possui a missão de levar o conhecimento milenar dos orixás às pessoas que buscam a espiritualidade iorubá.  

Anualmente, o templo promove festivais dedicados tanto a Orumilá como ao culto de Iami Oxorongá. São festividades abertas ao público e que contam com a presença de sacerdotes nigerianos, oriundos de Abeocutá, pertencentes à Família Oduduwa. Em geral, são as festas mais cheias do templo, contando com mais de 2.000 visitantes por festividade.  

"O Centro Cultural Oduduwa e o Oduduwa Templo dos Orixás são duas organizações parceiras com múltiplas finalidades nos âmbitos da Educação, da Cultura e da Religião. Atuando em permanente cooperação, estas duas organizações visam: (1) promover intercâmbio religioso entre a África e outros continentes, levando sacerdotes africanos para o Brasil e outros países onde devotos de orixás residem e levando esses devotos para a África; (2) promover cursos sobre a língua e a cultura iorubá, e principalmente sobre a Religião Tradicional Iorubá; (3) criar espaços para o encontro de estudiosos e devotos de religiões de matriz africana; (4) propor e desenvolver projetos de pesquisa e intervenção social nas áreas educacional, social, cultural, artística, promocional e psico-sócio-profilática, dirigidos à comunidade, em especial aos segmentos de baixa renda, baseando-se na filosofia do culto a Egbé; (6) divulgar informações oriundas dessas iniciativas." (citação retirada do próprio site do templo)

Ligações externas
 Site oficial: http://www.oduduwa.com.br/
 X SIMPÓSIO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HISTÓRIA DAS RELIGIÕES (ABHR): MIGRAÇÕES E IMIGRAÇÕES DAS RELIGIÕES Oduduwa Templo dos Orixás Território de entrelaçamento de religiões brasileiras de matriz africana por Ronilda Iyakemi Ribeiro1 1 Professora Doutora, USP e UNIP. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Estudos Transdisciplinares da Herança Africana.
Vídeos

Templos afro-brasileiros